Pols arterial (medicina), batec del corrent sanguini.
 Pols (partícules), suspensió de partícules en l'aire o el buit.
 Pols mineral, aerosols atmosfèrics originats per la suspensió de constituents minerals.
 Pols interestel·lar, conjunt de partícules d'una longitud inferior a alguns centenars de nanòmetres constituïda per silicats.
 Pols asiàtica o pols groga, fenomen meteorològic estacional que afecta la major part de l'est d'Àsia de forma esporàdica durant els mesos de primavera.
 Pols d'àngel, droga de síntesi a base de fenilciclohexilpiperidina.
 Pols de Cantor, versió del conjunt de Cantor en més d'una dimensió.
 Geografia:
 Pols (Ordis), contrada del municipi d'Ordis (Alt Empordà).
 Miscel·lània:
 Llet en pols
 Tempesta de pols
 Una Caiguda de Pols Lunar, novel·la de ciència-ficció d'Arthur C. Clarke.